Об'єкти NGC
Андромеда (сузір'я)
Галактики
Жовтень 1854